Башня ветров — памятник архитектуры XIX века в селе Строенцы Рыбницкого района Приднестровской Молдавской Республики.

История 
Памятник архитектуры и истории имеет форму беседки. Беседка создана в конце XIX века (1870 г.) дочерью Эмилией Петровне Витгенштейн-Трубецкой в память своего отца российского генерал-фельдмаршала, участника войны 1812 года Петра Христиановича Витгенштейна, имение которого находилось рядом. 

Беседка располагается на высоком крутом утесе над Днестром, и является архитектурной доминантой окружающей территории. Сооружена из тёсаного камня, высота 5 метров. Четыре квадратные колонны держат шатровую крышу.

До революции внутри беседки стоял бюст Петра Христиановича Витгенштейна, выполненный из бронзы, и посвящённые ему эпитафии от поэта-декабриста Рылеева.

По склону горы, ниже Башни Ветров - находится также и Домик Графини, называемый местными жителями "обзорной беседкой". Они были построены примерно в одно и то же время. Из живописного старинного Домика открываются чудные виды на реку Днестр и виноградные плантации.

Проблемы сохранения и реставрации 
Сейчас памятник архитектуры находится в аварийном состоянии. В 2002 году ударом молнии была частично разрушена одна колонна, и конструкция сдвинулась в сторону обрыва. 

Памятник представляет угрозу для приходящих туристов, знак об этом стоит с 2006 года. Депутат Рыбницкого райгорсовета Клавдия Руссу 27 октября 2011 года сделала запрос о аварийном состоянии и угрозе жизни посетителям памятника на сессии райгорсовета. Имеются планы по реставрации памятника.

Примечания 

Достопримечательности Приднестровья
Витгенштейны